93-й Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2014 года прошёл в Тель-Авиве (Израиль) c 5 по 12 апреля. Были разыграны награды в 8 весовых категориях у мужчин и в 7 категориях — у женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий зачёт (по большим медалям)

Рейтинг команд по малым медалям

Ссылки 
 Сайт чемпионата

2014
Апрель 2014 года
тяжёлая атлетика
Спорт в Израиле в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Тель-Авиве
Чемпионаты Европы в Израиле
Тяжёлая атлетика в Израиле
2014 год в тяжёлой атлетике